Списък с играчите на Хамбургер ШФ, играли в националните отбори на своите държави, актуален към 16.10.2007.

Австрия

Албания

Англия

Аржентина

Белгия

Босна и Херцеговина

България

Гана

ГДР

Германия

Дания

Египет

Иран

Камерун

Кот д'Ивоар

Ливан

Литва

Намибия

Перу

Полша

Русия

Словения

СССР/ОНД

Турция

Холандия

Хърватия

Чехия

Швейцария

Швеция

Шотландия

Югославия

Япония 

Хамбургер ШФ